«Amigos por siempre» puede referirse a:

Televisión 
 ¡Amigos x siempre! (2000), telenovela mexicana protagonizada por Belinda Peregrín y Martín Ricca:
 Amigos x siempre, tema musical de la telenovela.
 Amigos x siempre, banda sonora de la telenovela.
 Amigos x siempre en la ruta de la amistad, concierto de la telenovela.